Miejscowości w USA:
 Ridgway – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Ouray
 Ridgway – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Gallatin
 Ridgway – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Elk
Gminy w USA:
 Ridgway (ang. Ridgway Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Gallatin
 Ridgway (ang. Ridgway Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Elk
Ludzie:
 Andrew Ridgway – brytyjski polityk, gubernator wyspy Jersey
 Gary Ridgway – amerykański seryjny morderca
 Matthew Ridgway – amerykański wojskowy, generał
 Stan Ridgway – amerykański multiinstrumentalista, autor piosenek